VHS – system zapisu video na kasetach
 S-VHS – system zapisu taśm video, będący nowocześniejszą wersją formatu VHS
 D-VHS – cyfrowy system zapisu wideo
 VHS – chorwacki karabinek automatyczny
 VHS – niemiecki skrót oznaczający uniwersytet ludowy (Volkshochschule)
 VHS single – singel muzyczny nagrany na taśmie wideo (VHS)
 VHS (album X Ambassadors)
 VHS (singel Benjamina Ingrosso i Cherrie)